Placetas kan syfta på följande platser:

Kuba 

 Placetas, Kuba, ort, Provincia de Villa Clara,

Mexiko 

 Placetas, Mexiko, ort, Veracruz, Ixcatepec, 

Robotskapade Kubaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar